Kilsdonk ist der Familienname folgender Personen:

 Carolien van Kilsdonk (* 1963), niederländische Snowboarderin
 Jan van Kilsdonk (1917–2008), niederländischer Jesuit